Trzecie zawody Pucharu Świata kobiet w skokach narciarskich w sezonie 2015/2016 w odbyły się w japońskim Sapporo. Kwalifikacje do pierwszego konkursu indywidualnego wygrała Słowenka Urša Bogataj. W pierwszym konkursie indywidualnym rozegranym 16 stycznia zwyciężyła Japonka Sara Takanashi, na drugim miejscu uplasowała się Słowenka Ema Klinec a na trzecim Taylor Henrich z Kanady. Kwalifikacje do drugiego konkursu indywidualnego wygrała Włoszka Elena Runggaldier. W drugim konkursie indywidualnym rozegranym 17 stycznia zwyciężyła ponownie Japonka Sara Takanashi, na drugim i trzecim miejscu uplasowały się austriackie skoczkinie Daniela Iraschko-Stolz i Jacqueline Seifriedsberger.

Skocznia

Program zawodów

Jury 
Dyrektorem konkursów podczas zawodów Pucharu Świata w Sapporo był Yuji Nishimori, oraz z ramienia Międzynarodowej Federacji Narciarskiej, dyrektorka zawodów Pucharu Świata, Chika Yoshida. Jej asystentem był, podobnie jak w innych oficjalnych zawodach organizowanych przez FIS, Borek Sedlák. Sędzią technicznym był Reed Zuehlke, a jego asystentem – Martin Brunner.

Wyniki

Kwalifikacje do pierwszego konkursu indywidualnego

Pierwszy konkurs indywidualny

Kwalifikacje do drugiego konkursu indywidualnego

Drugi konkurs indywidualny

Klasyfikacje po konkursach w Sapporo

Klasyfikacja generalna Pucharu Świata

Klasyfikacja generalna Pucharu Narodów

Bibliografia 
 
 
 
 
 
 
 

Sapporo
Puchar Świata w skokach narciarskich w Sapporo
2016 w Japonii